«Этка Горган» — иранский футбольный клуб, из города Горган.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт 
 Официальный блог  
 Профиль клуба на persianleague.com 

Футбольные клубы Ирана